Herford (stad), een stad in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Kreis Herford, een kreis in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Sticht Herford, de protestantse abdij in de stad Herford